Richter, német családnév
 Richter, önkormányzat nélküli település Kansas államban (Egyesült Államok)
hasonlóak
 Richter Gedeon Nyrt., magyarországi gyógyszeripari vállalat
 Richter-skála, a földrengések erősségének mérésére használt skála